Левківська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Левківська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Левківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Левківська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район